Exiles (Malibu Comics), gruppo e serie a fumetti della Malibu Comics
Exiles (Marvel Comics), gruppo e serie a fumetti della Marvel Comics